Иоганн ван Бетховен (; 1740, Бонн — 18 декабря 1792, Бонн) — немецкий певец-тенор, отец композитора Людвига ван Бетховена.

Биография:

12 ноября 1767 года женился на 20-летней Марии-Магдалине Лейм.

Незадолго до рождения Людвига подал заявление на должность в соборе Ламберта Маастрихтского в Льеже, где его отец уже работал певцом, но заявление было отклонено из-за сопротивления курфюрста Австрии Максимилиана Франца. В это время у Иоганна ван Бетховена усилилась алкогольная зависимость, что сказалось и на его голосе; только влияние первого министра Каспара Антона фон Бельдербуша спасло его от серьёзных профессиональных трудностей.

После неудачи семья Бетховена переехала в дом на Боннгассе № 515 (сегодня № 20), где родился композитор. Другими адресами, где жила семья, были Райнгассе, Нойгассе и Венцельгассе № 476 (сегодня № 25), дом, где умерла Мария-Магдалина.

В 1787 году, после смерти жены Марии-Магдалины и дочери Марии Маргариты Хосефы ситуация ухудшилась,после этого он потерял контроль над своей жизнью и поддался алкоголю. Сыну Людвигу была доверена забота о его младших братьях и сестрах, и в связи с этим он получал половину жалованья отца. Осенью 1789 года он как раз и смог предотвратить перевод отца в качестве наказания, обратившись к курфюрсту.

Иоганн ван Бетховен умер 18 декабря 1792 года от алкогольного опьянения.

Примечания 

Бетховены
Певцы и певицы Германии
Певцы и певицы XVIII века